La Coupe Kagame inter-club 2002 est la vingt-huitième édition de la Coupe Kagame inter-club, une compétition organisée par la CECAFA (Conseil des Associations de Football d'Afrique de l'Est et Centrale) et qui regroupe les clubs d'Afrique de l'Est s'étant illustré dans leur championnat national. 

Cette édition regroupe dix formations réparties en deux poules. Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour la phase finale, jouée en matchs à élimination directe.

C'est le club tanzanien du Simba SC qui remporte le trophée, après avoir battu en finale les Burundais de Prince Louis FC. C'est le sixième titre de l'histoire du club dans la compétition.

Zanzibar, hôte de la compétition et le Kenya, nation du tenant du titre, ont le droit d'engager deux clubs alors que l'ensemble des autres membres de la CECAFA aligne un représentant.

Équipes participantes

Compétition

Premier tour 
Groupe A :

|}

Groupe B :

|}

Phase finale

Finale

Voir aussi

Références

Liens externes 
 Informations sur RSSSF

Liens internes 
 CECAFA
 Coupe Kagame inter-club

2002
Compétition de football en Tanzanie
Football en 2002
2002 en Tanzanie
Sport en février 2002
Sport en mars 2002